Суриков — російське прізвище.

Відомі носії:
 Суриков Василь Іванович (1848—1916) — російський художник, автор монументальних полотен з історії Росії та портретів.
 Суриков Олексій Павлович (1917—1943) — військовик, Герой Радянського Союзу.
 Суриков Павло Васильович (1897—1943) — російський радянський художник.

Сурикова:
 Сурикова Алла Іллівна (* 1940) — російський кінорежисер, народна артистка Росії.

Російські прізвища